Forum Iulii término latino que significa 'mercado de Julio', o Forum Julii, puede referirse a los antiguos nombres de las siguientes ciudades:

 Cividale del Friuli en Italia.
 Fréjus en Francia.
 Voghera en Italia.